Okui ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Okui (* 1971), japanische Sängerin
 Hiroki Okui (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Masami Okui (* 1968), japanische Sängerin
 Ryō Okui (* 1990), japanischer Fußballspieler